Кале може да има някое от следните значения.

Топоними 
Кале на турски (от арабската дума кала'ат) означава крепост. Използват се членуваната форма Калето, както и формите Калеси или Каля. Това са географски наименования, често срещани на Балканите.

България 
 Област Благоевград
 Гяур калеси – крепост край град Петрич
 Калето – крепост край село Илинденци, община Струмяни
 Калята – крепост край град Разлог
 Калята – крепост край град Якоруда
 Къз калеси (Момина кула) – крепост край село Кремен, община Банско
 Ситан кале – крепост край град Банско
 Ченгене кале – старото име на Моравски връх в Малешевска планина

 Област Бургас
 Калето – връх в Странджа и крепост край село Бродилово, община Царево 
 Калето – връх (576 м) в Стара планина край село Скала, община Сунгурларе
 Калето – връх (898 м) и крепост в Стара планина над село Везенково, община Сунгурларе
 Калето – крепост край село Дъскотна, община Руен
 Калето – крепост край село Заберново, община Малко Търново 
 Калето – крепост край село Зидарово, община Созопол
 Калето – крепост край село Младежко, община Малко Търново
 Калето – крепост край село Крушевец, община Созопол 
 Калето – местност край село Факия, община Средец
 Алмалийско кале – крепост край село Горно Ябълково, община Средец
 Вълчаново кале – връх (140 м) и крепост край природната забележителност Лъвската глава, край Приморско 
 Голямото кале – крепост край село Младежко, община Малко Търново 
 Караевренско кале (Градище) – крепост край село Близнак, община Малко Търново 
 Кирово кале – крепост край село Голямо Буково, община Средец
 Лободово кале – крепост край село Веселие, община Приморско 
 Малкото кале – връх (314 м) и крепост на възвишението Медни рид в Странджа, край Созопол
 Махмукьово кале – крепост край село Звездец, община Малко Търново 
 Карасу калеси – крепост край село Садово, община Сунгурларе
 Медвенско кале – крепост край село Садово, община Сунгурларе
 Мързевско кале – крепост край село Кондолово, община Царево 
 Обраслото кале – крепост край село Подвис, община Сунгурларе
 Шавово кале – крепост край село Горно Ябълково, община Средец

 Област Варна
 Калето – крепост в природен парк Златни пясъци 
 Калето – крепост край село Осеново, община Аксаково
 Калето – планинското плато край град Провадия, на което е бил разположен древния град Овеч 
 Мюхлюз кале – крепост край град Аксаково
 Петрич кале – крепост край село Аврен 

 Област Велико Търново
 Калето – крепост край град Елена
 Калето – крепост край село Крушето, община Горна Оряховица, в близост до римския град Никополис ад Иструм
 Калето – местност край село Красно градище, община Сухиндол
 Калето – местност край село Нацовци, община Велико Търново
 Калето – парк в град Свищов 

 Област Видин
 Калето – най-старият квартал във Видин
 Калето – връх край село Гюргич, община Ружинци
 Калето – връх край село Раяновци, община Белоградчик
 Калето – название на Белоградчишката крепост
 Пецино кале – крепост край село Тополовец, община Кула

 Област Враца
 Калето – крепост край село Лесура, община Криводол
 Калето – крепост край Мездра 
 Калето – крепост във Врачанския Балкан
 ВЕЦ Калето – водноелектрическа централа край Враца

 Област Габрово
 Калето – крепост край село Гостилица, община Дряново
 Батошевско кале – крепост край Севлиево 

 Област Добрич
 Калето – крепост край село Одърци, община Добричка

 Област Кърджали
 Калето – връх и крепост до град Ардино 

 Област Кюстендил
 Калето – местност край село Палатово, община Дупница

 Област Ловеч
 Калето – крепост край село Драгана, община Угърчин
 Калето – крепост край село Кирчево, община Угърчин

 Област Монтана
 Калето (Градището) – крепост край град Монтана 
 Калето – местност и крепост край село Челюстница, община Чипровци
 Берковско кале – хълм (515 м) в центъра на град Берковица 
 Калето – крепост край град Вършец
 Еловишко кале – крепост край село Еловица, община Георги Дамяново 

 Област Пазарджик
 Калето – местност край село Величково, община Пазарджик
 Киево кале – крепост край град Пещера 
 Красен кале – крепост край селата Бъта и Баня, община Панагюрище 
 Овчеполско кале – крепост край село Овчеполци, община Пазарджик 
 Стрелчанско кале – крепост край град Стрелча

 Област Перник
 Земенско кале – крепост край град Земен

 Област Плевен
 Големаново кале – крепост край село Садовец, община Долни Дъбник
 Калето – хълм и крепост край град Никопол
 Садовско кале – крепост край село Садовец, община Долни Дъбник

 Област Пловдив
 Калето – крепост край град Кричим 
 Калето – крепост край село Горнослав, община Асеновград, Д.В.бр.41/1965 г.
 Калето – крепост край село Марково, община Родопи
 Калето – крепост край село Мраченик, община Карлово
 Калето – местност и пещера край село Устина, община Родопи
 Аневско кале – крепост на южния склон на Стара планина, край село Анево, община Сопот

 Област Разград
 Хисарлъшкото кале – местност край Разград

 Област Русе
 Калето – крепост край село Баниска, община Две могили
 Калето – крепост край село Кривня, община Ветово
 Зеймин кале – крепост край село Копривец, община Бяла

 Област Силистра
 Калето – крепост край село Нова Черна, община Тутракан 
 Картал кале – крепост край село Руйно, община Дулово 

 Област Сливен
 Калето – местност в Карандила край Сливен
 Калето – крепост край град Шивачево, община Твърдица
 Кипиловско кале – крепост край село Кипилово, община Котел 

 Област Смолян
 Калето – крепост в Родопите край град Девин

 Софийска област
 Калето – връх в Стара планина в Златишко-Тетевенския балкан 
 Калето – крепост в село Нови хан, община Елин Пелин
 Алинско кале – крепост в Плана планина, край село Алино, община Самоков
 Латинско кале – крепост край манастир Седемте престола в Стара планина, на границата с Област Враца
 Пирдопски калета (Голямо и Малко кале) – крепости по течението на река Тополница край град Пирдоп
 Широкодолско кале – крепост край село Широки дол, община Самоков

 Област София
 Калето – връх в Лозенската планина, над Германския манастир
 Европейско кале – крепост в Лозенската планина, край село Долни Пасарел
 Равулско кале – крепост на връх Калето в Лозенската планина

 Област Стара Загора
 Калето – крепост край село Крън, община Казанлък
 Калето – крепост край град Мъглиж
 Калето – крепост край село Осетеново, община Павел баня

 Област Търговище
 Калето – местност край село Бракница, община Попово
 Калето – хълм и крепост край село Долна Кабда, община Попово
 Буюк кале – крепост край село Долец, община Попово
 Буюк кале (Дере кале) – крепост край село Крепча, община Опака
 Джин кале (Крепча кале) – крепост край село Крепча, община Опака
 Ковачевско кале – крепост край село Ковачевец, община Попово
 Крумово кале – крепост край Търговище 

 Област Хасково
 Калето – връх (757 м) и крепост в Източните Родопи, край село Сърница, община Минерални бани 
 Калето – крепост край село Белица, община Любимец 
 Калето – крепост край Димитровград 
 Калето – крепост край село Динево, община Хасково 
 Калето – крепост край село Изворово, община Харманли 
 Калето – крепост край село Любеново, община Хасково 
 Калето – крепост край село Младиново, община Свиленград 
 Калето (Лютица) – крепост край село Плевун, община Ивайловград
 Калето – язовир край село Светлина, община Димитровград
 Калето – крепост край село Черна могила, община Харманли 
 Биюк кале – името на връх Вишеград до 1942 г.
 Бяло кале – крепост в Източните Родопи, край Ивайловград
 Горното кале – крепост край село Брягово, община Хасково 
 Долното кале – крепост край град Харманли 
 Гръцкото кале – крепост край село Мезек, община Свиленград
 Курт кале – връх и крепост край село Малко градище, община Любимец 

 Област Шумен
 Калето – местност край село Златар, община Велики Преслав

 Област Ямбол
 Калето (Градище, Вулкана) – връх (600 м) в Сакар планина, над село Голям манастир, община Тунджа
 Калето – крепост край село Гранитово, община Елхово 
 Калето – крепост край село Лозенец, община Стралджа 
 Кьостско кале – крепост край село Раздел, община Елхово 
 Пашакьойско кале – крепост край град Болярово

Други страни 
 Република Македония
 Виничко кале – крепост над град Виница
 Китино кале – крепост в град Кичево
 Скопско кале – крепост в град Скопие
 Струмишко кале – крепост край град Струмица
 Кале – крепост край битолското село Долно Орехово

 Сърбия
 Калемегдан – крепост в Белград
 Марково кале – крепост край град Враня

 Турция
 Памуккале – курортен град в Източна Турция

Други значения 
 „Кале“ – българска музикална група
 „Кале“ – марка българско ацетоново лепило
 Кале – град в Северна Франция
 Обсада на Кале – битка по време на Стогодишната война, 1346
 Па дьо Кале – департамент във Франция, включващ град Кале
 Нор-Па дьо Кале – регион в Северна Франция, включващ департамент Па дьо Кале

Източници